Die Süper Lig 2020/21 war die 63. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 11. September 2020 und endete am 15. Mai 2021 mit dem 42. Spieltag.

Aufsteiger Hatayspor wurde der 73. Teilnehmer seit Gründung der Süper Lig. BB Erzurumspor kehrte nach einer Saison in der 2. Liga zurück, als Play-off-Sieger der TFF 1. Lig stieg Fatih Karagümrük SK auf. Nach einer Entscheidung der TFF vom 29. Juli 2020 nahmen in der Saison 2020/21 21 Mannschaften teil. Die Absteiger aus der Vorsaison Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü und Kayserispor mussten nicht absteigen.

Beşiktaş Istanbul wurde am letzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen Göztepe Izmir zum 16. Mal türkischer Meister, aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich mit dem punktgleichen Vizemeister Galatasaray Istanbul, wo zuvor der direkte Vergleich keine Meisterschaftsentscheidung brachte.

Teilnehmer und Stadien 
Insgesamt nahmen 21 Mannschaften an der Spielzeit teil. Qualifiziert waren die 18 Mannschaften aus der Vorsaison (Süper Lig 2019/20) und die drei Aufsteiger aus der zweithöchsten Spielklasse, der TFF 1. Lig (2019/20).

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften hatte eine Mannschaft in der Hin- und Rückrunde an einem Spieltag spielfrei.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl an Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weiße-Weste-Liste 
Die Weiße Weste ist eine Torwartstatistik mit den meisten „Zu-Null-Spielen“, also torhüterische Spieleinsätze mit keinem Gegentor. Bei gleicher Anzahl sind die Torwarte zuerst nach der am wenigsten benötigten Einsätzen und danach alphabetisch geordnet.

Sponsoren und Ausstatter

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

Die Top-Elfen der Saison 
Anhand der Opta-Sports-Statistikdaten gab der Pay-TV-Rechteinhaber der Süper Lig beIN Sports im Mai 2021 die Top-Elfen der Süper-Lig-Saison 2020/21 bekannt.

 Goldene Elf der Saison
 Tor:  (Trabzonspor)
 Abwehr: ,  (beide Beşiktaş Istanbul);  (Galatasaray Istanbul);  (Fenerbahçe Istanbul)
 Mittelfeld:  (Galatasaray Istanbul); ,  (beide Beşiktaş Istanbul);  (Sivasspor)
 Sturm:  (Beşiktaş Istanbul);  (Hatayspor)

 Silberne Elf der Saison
 Tor:  (Fenerbahçe Istanbul)
 Abwehr:  (Konyaspor);  (Trabzonspor);  (Gaziantep FK);  (Yeni Malatyaspor)
 Mittelfeld:  (Fatih Karagümrük SK);  (Fenerbahçe Istanbul);  (Alanyaspor / Trabzonspor);  (Göztepe Izmir)
 Sturm:  (Yeni Malatyaspor);  (Hatayspor)

 Bronzene Elf der Saison
 Tor:  (Hatayspor)
 Abwehr:  (Antalyaspor);  (Hatayspor);  (Alanyaspor);  (Göztepe Izmir)
 Mittelfeld:  (Gaziantep FK);  (Sivasspor); ,  (beide Alanyaspor)
 Sturm:  (Gaziantep FK);  (Beşiktaş Istanbul)

Siehe auch 
 Türkiye Kupası 2020/21
 TFF 1. Lig 2020/21
 TFF 2. Lig 2020/21
 TFF 3. Lig 2020/21

Weblinks

Einzelnachweise 

2020 21
Superlig